Selimi ist der Familienname folgender Personen:

 Bardhyl Selimi (* 1945), albanischer Esperantist und Mathematiker
 Getoar Selimi (* 1982), albanischer Rapper und Songwriter
 Kaltrina Selimi (* 1984), kosovarisch-albanische Pop-Sängerin
 Kastriot und Kreshnik Selimi (* 1989 und 1993), seit 2014 auf der Fahndungsliste bekannter Personen des BKA geführte Betreiber von kinox.to